Storenomorpha är ett släkte av spindlar. Storenomorpha ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Storenomorpha